Яросла́вцев — русская фамилия; имеет женскую форму Ярославцева.

Известные носители

А 
 
 Ярославцев, Александр Егорович (1909—1972) — Герой Советского Союза.
 Ярославцев, Аркадий Иванович (род. 1924) — шахматный композитор.

В 
 
 Ярославцев, Виктор Михайлович (1945—1996) — советский хоккеист, ЗМС СССР, чемпион мира и Европы.

ЕИМС 
 Ярославцев, Евгений Александрович (род. 1982) — российский футболист, нападающий.
 Ярославцев, Иван Фёдорович (1877—1958) — русский военный, горнист крейсера «Варяг».
 Ярославцев, Михаил Владимирович (1883—1954) — Митрофан (Ярославцев).
 Ярославцев, Сергей Иванович (1921—1986) — Герой Советского Союза.

Другое 
 Ярославцев С. — псевдоним писателя А. Н. Стругацкого

Примечания